Сен Назер () град је и лука у западној Француској у региону Лоара, у департману Атлантска Лоара. Налази се на десној обали естуара реке Лоара, на њеном ушћу у Атлантски океан. Град Нант је 50 километара ка истоку. По подацима из 2006. године број становника у месту је био 68.838.

Сен Назер лежи јужно од мочваре Ла Бријер (-{la Brière}-). Године 1800. имао је свега 3216 становника. Сен Назер се снажно развио у доба Индустријске револуције.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Сарлоуис

Види још 
 Препад на Сен Назер

Референце

Спољашње везе 

 

Департман Атлантска Лоара у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској